Solsona, municipalità delle Filippine nella Provincia di Ilocos Norte
Solsona, comune della Spagna nella Provincia di Lleida